Airai (staat), staat van Palau
 Airai (plaats), plaats in Palau